Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Monica Seles, âgée de quinze ans, remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, de dix-neuf ans son aînée, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Houston
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en avril 1989